Zievel steht für:

 Burg Zievel, mittelalterliche Burg in der Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Zievel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Zievel († 1762), Landkomtur des Deutschen Ordens